Arduino steht für: 
 Arduino (Plattform), eine Physical-Computing-Plattform

und ist der Familienname folgender Personen:
 Arduin von Ivrea, 1002–1014 König von Italien
 Giovanni Arduino (1714–1795), italienischer Geologe
 Pietro Arduino (1728–1805), italienischer Botaniker
 Luigi Arduino (1759–1833), italienischer Landwirt und Hochschullehrer
 Camillo Arduino (1896–1988), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Ardouin